Гаврош:
 Гаврош — персонаж роману Віктора Гюго «Знедолені».
 «Гаврош» — радянський фільм 1937 року за мотивами роману Віктора Гюго «Знедолені».
 «Ґаврош» — анімаційний фільм 1986 року студії Київнаукфільм

 Гаврош — угорське прізвище.
 Гаврош Олександр Дюлович (26 березня 1971) — український журналіст і письменник .
 Гаврош Янош Базилович — колишній футболіст, багаторічний капітан команди «Колос» (Бучач).